Zlatno può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
Zlatno – comune del distretto di Poltár, nella regione di Banská Bystrica
Zlatno – comune del distretto di Zlaté Moravce, nella regione di Nitra